Longley kan som auktorsförkortning betyda:

 William H. Longley
 Albert Edward Longley

Robotskapade auktorsförkortningar